Александр Гаврилович Панков (, город Мензелинск, теперь Республика Татарстан, Российская Федерация — ) — советский военный деятель, гвардии полковник. Депутат Верховного Совета УССР 3-го созыва.

Биография

По версии Шуруповой (Панковой) Алевтины Афанасьевны, которая является дочерью брата Александра Гавриловича, Афанасия Гавриловича (1886 г.р). -семья Панковых  была мещанами. Отец Гаврила Деменьтевич Панков был служащий почты в г.Мензелинск. 
Трудовую деятельность начал в пятнадцатилетнем возрасте в Мензелинском отделении социального обеспечения.

С 1923 года — в Красной армии. Служил в городах Мензелинске, Троицке Челябинской области, Оренбурге, Марьино-Горцы Белорусского военного округа. Получил высшее военное образование.

Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1939-1941 годах — начальник штаба 75-го отдельного разведывательного батальона Брестской крепости в городе Бресте Белорусского особого военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на Центральном, Брянском, Юго-Западном, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. В декабре 1941 — мае 1942 г. — командир 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии. В 1942 — 1944 г. — начальник штаба 6-й стрелковой дивизии. В 1944-1945 годах служил начальником штаба 72-й гвардейской стрелковой дивизии.

С апреля 1945 года — командир 72-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1946-1947 годах — командир 72-й гвардейской стрелковой дивизии Киевского военного округа в городе Конотопе Сумской области.

С 1947 г. — командир отдельной стрелковой бригады Киевского военного округа, штаб которой дислоцировался в городе Днепропетровске Днепропетровской области.

Затем — в отставке.

Звание 
 гвардии полковник (1943)

Награды 
 орден Ленина
 три ордена Красного Знамени (1.04.1944, 19.04.1944, 3.11.1944)
 орден Богдана Хмельницкого II степени
 орден Отечественной войны I степени (24.09.1944)
 орден Отечественной войны II степени (30.04.1943; 11.03.1985)
 медали

Литература

Источники 
 
 газета «Зоря» (Днепропетровск) — январь 1951 года.

Персоналии по алфавиту
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Родившиеся в Татарстане